Quercytherium (Керситеријум — „звијер из Керсија”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Quercytherium simplicidens је тежила око 3,12 kg, а Quercytherium tenebrosum око 2,89 kg.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Quercytherium су биле мали копнени месоједи, који су се хранили са пужевима, шкољкама и раковима.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Quercytherium.

Временска распрострањенст рода Quercytherium унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе